El término Rush Hour puede hacer referencia a:

Cine y televisión
 The Rush Hour, película estadounidense de 1928
 Rush Hour, película británica de 1941
 Rush Hour, película rusa de 2006
 Rush Hour, película estadounidense de 1998
 Rush Hour II, película estadounidense de 2001
 Rush Hour III, película estadounidense de 2007
 Rush Hour, serie de televisión estadounidense de 2016

Juegos
 Rush Hour, videojuego de 1997
 SimCity 4: Rush Hour, expansión para SimCity 4 de 2003

Música
 Rush Hour, álbum de Joe Lovano de 1995
 Rush Hour, banda sonora de la película homónima de 1998